Pogány, többnyire politeista, panteista, animista és sámánista vallások követője
 Pogány, település Baranya megyében
 Pogány, magyar családnév